De zeventiende Pan-Amerikaanse Spelen werden gehouden van 10 tot en met 26 juli 2015 in Toronto, Canada. Er namen meer dan 6.100 atleten uit 41 verschillende landen deel.

Programma

Deelnemende landen

Medailles

Medaillewinnaars

Medaillespiegel